В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кіміко Дате здобула титул, у фіналі перемігши Стефані Роттьєр 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кіміко Дате (переможниця)
 Наоко Савамацу (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)

 Патті Фендік (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке (півфінал)
 Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Стефані Роттьєр (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу